Internazionali BNL d’Italia 2009 (Rome Masters) – turniej tenisowy rozgrywany na kortach Foro Italico w Rzymie we Włoszech uważany za międzynarodowe mistrzostwa Włoch w tenisie z pulą nagród 1 340 000 dolarów amerykańskich. Turniej zaliczany jest do prestiżowego cyklu Premier Series. Odbywał się w dniach 4 maja - 10 maja 2009.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka gry pojedynczej
 Drabinka gry podwójnej
 Oficjalna strona turnieju

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 we Włoszech